Le Hurghada International 2009 est l'édition 2009 du tournoi de squash Hurghada International qui se déroule à Hurghada du 28 mars au 4 avril 2009. Le tournoi appartient à la catégorie WSA Silver 20 et il est doté de  de prix.

La tenante du titre Omneya Abdel Kawy conserve son titre en battant Rachael Grinham en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hurghada International
 Hurghada International masculin 2009

Liens externes 

féminin 2009
Squash en 2009
Sport en Égypte en 2009
Sport en mars 2009
Sport en avril 2009